Plaats in Indonesië
 Selokaton (Gondangrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Selokaton (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java